Symfoni nr. 9 eller 9. symfoni er betegnelsen for flere komponisters værker. Wikipedia har artikler om:

 9. symfoni (Beethoven) – Beethovens 9. symfoni
 Symfoni nr. 9 (Dvořák) – Dvořáks 9. symfoni (Fra den nye verden)
 9. symfoni (Mahler) –  Mahler's 9. symfoni